Vedsted Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Vedsted Kirke (Jammerbugt Kommune) – en kirke i Vedsted Sogn i Jammerbugt Kommune
 Vedsted Kirke (Haderslev Kommune) – en kirke i Vedsted Sogn i Haderslev Kommune